Schätzlein ist der Familienname folgender Personen:
 August Schätzlein (1859–1930), deutscher Lehrer und Heimatforscher
 Georg Schätzlein (1887–1938), deutscher Kaufmann und Gründer der gleichnamigen Lebensmittelkette